Andrea Bedford is een personage uit de soapserie "Santa Barbara". De rol werd in 1988 vertolkt door Ally Walker.

In het begin was Andrea geheim agent. Nadat haar missie was uitgevoerd, bleef ze in Santa Barbara wonen vanwege haar relatie met Cain Garver. Het noodlot sloeg toe toen Andrea vermoord werd door de verkrachter van Eden Capwell, haar beste vriendin.

Bedford, Andrea